Данный список содержит 50 игроков, набравших наибольшее количество очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной баскетбольной ассоциации за карьеру. Полный список лидеров в данной номинации опубликован на сайте basketball-reference.com.

Количество набранных за карьеру очков указывает на эффективность баскетболиста при игре в атаке, а также на пользу, которую игрок приносит клубу. Всего лишь трое в данный момент набрали более 35 000 очков, 7 человек преодолели рубеж в 30 000 очков и 23 игрока имеют в своём активе более 25 000 очков. Семь из девяти лучших снайперов в истории НБА имели опыт выступления за команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

Очки начисляются за точные попадания баскетболистов в корзину противника, впрочем не все броски в цель оцениваются одинаково. За попадания с линии штрафных бросков игроку начисляется одно очко, со средней и ближней дистанций — по два, а за все попадания из-за дуги — по три. В НБА трёхочковая зона была официально утверждена только в сезоне  годов, поэтому у баскетболистов, игравших до 1979 года, трёхочковые попадания в статистике отсутствуют.

Первым игроком, преодолевшим отметку в 30 000 очков, стал Уилт Чемберлен в сезоне  годов, после чего закончил свою карьеру в следующем году, забив в итоге 31 419 очков. Спустя 12 лет, в чемпионате  годов, его достижение повторил Карим Абдул-Джаббар, затем отыгравший ещё пять сезонов и установивший  рекорд в 38 387 очков, который продержался 34 года. В первенстве  годов рубеж в 30 000 очков превзошёл Карл Мэлоун, завершивший свою карьеру через четыре года с результатом 36 928 очков. Через два года, в чемпионате  годов, этого добился Майкл Джордан, возобновивший свои выступления в НБА после трёхлетнего перерыва, завершив профессиональную карьеру в следующем сезоне с результатом в 32 292 балла. В сезоне  годов отметку в 30 000 очков преодолел Коби Брайант, завершивший выступления в ассоциации по окончании сезона  годов, набрав в итоге 33 643 балла. В сезоне  годов эта же планка покорилась и первому европейцу, Дирку Новицки, завершившему свою карьеру после окончания сезона  годов, набрав в общей сложности 31 560 очков. В сезоне  годов этот рубеж преодолел Леброн Джеймс, до сих пор продолжающий свою карьеру, который в сезоне  годов обогнал Абдул-Джаббара и вышел на первое место, набрав на данный момент 38 450 очков.

Лидером же по среднему показателю за игру на данный момент является Майкл Джордан, который после окончания спортивной карьеры имеет в активе результат в 30,123 очка в среднем за игру. Второе место по данному показателю, с минимальным отставанием, занимает Уилт Чемберлен, который по итогам своих выступлений набирал по 30,066 балла в среднем за встречу. На третьем месте, с уже более ощутимым отставанием, идёт Элджин Бэйлор, показатель которого составляет 27,363 очка в среднем за игру.

Леброн Джеймс является самым молодым баскетболистом НБА, забившим 20 000 очков, установив этот рекорд в сезоне 2012/13 годов, в возрасте 28 лет. Спустя почти три года, в самом начале первенства  годов, Леброн, в 30 лет, стал самым молодым игроком лиги, набравшим 25 000 очков. А ещё через три года, в середине сезона 2017/18 годов, Джеймс, в возрасте 33 лет, установил ещё один рекорд НБА, став самым молодым баскетболистом, забившим 30 000 очков, отобрав эти достижения у Брайанта. А сам Коби Брайант в своё время перекрывал результаты Уилта Чемберлена.

В данный список входят семь действующих баскетболистов, включая лучшего снайпера в истории НБА Леброна Джеймса, лидирующего в списке с 7 февраля 2023 года.

Легенда к списку

Список 

По состоянию на 20 марта 2023 года

Комментарии 

  Леброн Джеймс набрал 20 000-е очко 16 января 2013 года во второй четверти матча против «Голден Стэйт Уорриорз», когда ему было 28 лет и 17 дней, в то время как Коби Брайант этот же результат показал 23 декабря 2007 года в матче против «Нью-Йорк Никс», когда ему было 29 лет и 122 дня.
  Леброн Джеймс набрал 25 000-е очко 2 ноября 2015 года в четвёртой четверти матча против «Филадельфия Севенти Сиксерс», когда ему было 30 лет и 307 дней, в то время как Коби Брайант этот же результат показал 21 января 2010 года в матче против «Кливленд Кавальерс», когда ему было 31 год и 151 день
  Леброн Джеймс набрал 30 000-е очко 23 января 2018 года в первой четверти матча против «Сан-Антонио Спёрс», когда ему было 33 года и 24 дня, в то время как Коби Брайант этот же результат показал 5 декабря 2012 года в матче против «Нью-Орлеан Хорнетс», когда ему было 34 года и 104 дня.
  Игроки НБА включаются в Баскетбольный Зал славы не ранее, чем через пять полных лет после окончания карьеры, в 2016 году этот период был сокращён до четырёх лет, а с 2017 года этот срок стал составлять три года.
  Это список НБА, и в него не входят сезоны, проведённые игроками в других лигах, таких как АБА и прочие.
  Количество набранных очков в среднем за игру, округляется до десятых.
  Сменил имя 1 мая 1971 года после первой победы в НБА и принятия ислама, имя при рождении Фердинанд Льюис Алсиндор-младший или просто Льюис Алсиндор. Его новое имя, Карим Абдул-Джаббар, означает: «щедрый, слуга всесильного» (Аллаха).
  Мозес Мэлоун в 1974—1976 годах выступал в АБА, после чего, в связи со слиянием двух лиг, стал играть в НБА, поэтому очки, набранные им в АБА, в этом списке не учитываются, хотя по общему количеству очков (29 580) он также идёт на 9-м месте.
  Джордж Гервин в 1972—1976 годах выступал в АБА, после чего, в связи со слиянием двух лиг, стал играть в НБА, поэтому очки, набранные им в АБА, в этом списке не учитываются, хотя по общему количеству очков (26 595) он идёт на 16-м месте.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Национальная баскетбольная ассоциация
Списки игроков НБА